Zeche Laura steht für:

 Vereinigte Zeche Laura & Bölhorst, Nordrhein-Westfalen, siehe Steinkohlenbergwerk Bölhorst
 Zeche Laura (Eygelshoven) in Eygelshoven, Niederlande

Siehe auch:
 Grube Laura